

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 8, w tym 2 podstawowe

 Filipówka – część wsi Dzierzgówek w woj. łódzkim, w pow. łowickim, w gminie Nieborów
 Filipówka – część wsi Zbydniów w woj. małopolskim, w pow. bocheńskim, w gminie Łapanów
 Filipówka – część wsi Słopnice w woj. małopolskim, w pow. limanowskim, w gminie Słopnice
 Filipówka – część wsi Harbutowice w woj. małopolskim, w pow. myślenickim, w gminie Sułkowice
 Filipówka – część wsi Babica w woj. małopolskim, w pow. wadowickim, w gminie Wadowice
 Filipówka – wieś w woj. mazowieckim, w pow. garwolińskim, w gminie Borowie
 Filipówka – część wsi Golcowa w woj. podkarpackie, w pow. brzozowski, w gminie Domaradz
 Filipówka – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. kętrzyńskim, w gminie Kętrzyn

Rzeka w Polsce 
 Filipówka – potok, lewy dopływ potoku Dulówka, płynie w województwie małopolskim, w pow. krakowskim, w gminie Krzeszowice